Portusuunnguaq bezeichnet:
 Portusuunnguaq (Insel, Imartornup Timaa) (auch Ikerasaap Illui Avannarliit), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Portusuunnguaq (Insel, Innartalik), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Portusuunnguaq (Insel, Sisimiut) (auch Portusunnguaq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland